Czernin ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Graf Czernin von und zu Chudenitz, auch Eugen Czernin (1851–1907), Politiker in Österreich-Ungarn
 Eugen Jaromir Franz Czernin von und zu Chudenitz, ebenfalls Eugen Czernin (1851–1925), Politiker in Österreich-Ungarn
 Franz Jaromir Eugen Czernin von und zu Chudenitz, ebenfalls Eugen Czernin (1857–1932), Politiker in Österreich-Ungarn
 Franz Josef Czernin (* 1952), österreichischer Schriftsteller
 Hubertus Czernin (1956–2006), österreichischer Journalist, Autor und Verleger
 Manfred Czernin (1913–1962), tschechischer Pilot der Royal Air Force und SOE-Agent
 Monika Czernin (* 1965), österreichische Autorin und Filmemacherin
 Otto Czernin (1875–1962), österreichischer Diplomat
 Ottokar Czernin (1872–1932), k.u.k. Minister des Äußeren Österreich-Ungarns

 Rudolf Czernin (1924–2004), österreichischer Schriftsteller und Geschichtsrevisionist

Czernin ist der Name folgender Orte:

 Czernin (Sztum), deutsch Hohendorf, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen
 Czernin (Dygowo), deutsch Zernin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen

Siehe auch:

 Czernin von und zu Chudenitz, böhmisches Adelsgeschlecht
 Palais Czernin (Prag), ein Palais in Prag
 Palais Czernin (Wien), mehrere Palais in Wien
 Czernin Verlag, ein 1999 in Wien gegründeter Verlag
 Tschernin
 Zernin